Abdoulaye N'Diaye (1894-1998), tirailleur sénégalais
Abdoulaye N'Diaye (1941-), athlète sénégalais